Quint Lutaci Catul, primer espòs de Popíl·lia, pare del següent
 Quint Lutaci Catul (cònsol 102 aC), pare del següent
 Quint Lutaci Catul (cònsol 78 aC)